Gente – sinonimo di "popolo", inteso come gruppo umano che si autopercepisce con caratteristiche comuni
 Gente – traduzione di gens, gruppo di famiglie nell'antica Roma
 Gente – rivista italiana
 Gente – singolo di Laura Pausini dall'album Laura del 1994.
Gente – commedia di Alan Bennett del 2012

Altri progetti